423 км — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 423 км — платформа Азербайджанской железной дороги. Код 549011.
 423 км — остановочный пункт Восточно-Сибирской железной дороги в Республике Бурятия. Код 903416.
 423 км — остановочный пункт Юго-Восточной железной дороги в Воронежской области. Код 605118.
 423 км — остановочный пункт Юго-Восточной железной дороги в Тамбовской области. Код 600218.